Ryan Newman (kierowca)
 Ryan Newman (aktorka)